Saint-Estèphe puede referirse a: 

 Saint-Estèphe, comuna francesa situada en Dordoña.
 Saint-Estèphe, comuna francesa situada en Gironda.